Moberg ou Møberg est un nom propre suédois qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Axel Moberg (1872-1955), orientaliste et professeur d'université suédois ;
  (1966-2012), personnalité politique suédoise ;
 David Moberg Karlsson (1994-), footballeur suédois ;
 Emilie Møberg (1991-), coureuse cycliste norvégienne ;
 Harry Moberg (1915-1992), facteur d'orgues suédois ;
 Ida Moberg (1859-1947), compositrice et chef d'orchestre finlandaise ;
 Johan Christian Moberg (1854-1915), paléontologue et géologue suédois ;
 Lars-Erik Moberg (1957-), kayakiste suédois ;
 Osvald Moberg (1888-1933), gymnaste suédois ;
 Peer Moberg (1971-), sportif pratiquant la voile ;
 Valter Moberg (1915-2006), facteur d'orgues suédois ;
 Vilhelm Moberg (1898-1973), écrivain, dramaturge et polémiste suédois.

Astronomie 
 (7360) Moberg, astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme suédois